Ciężkie zwarcie - jest to zwarcie międzyfazowe, a zwłaszcza zwarcia trójfazowe w pobliżu elektrowni. Może występować na początku linii przesyłowej, na szynach zbiorczych w elektrowni, na zaciskach transformatorów blokowych lub na początku jednego z odgałęzień poza linią przesyłową.

Bezpośrednim skutkiem ciężkich zwarć jest ograniczenie przesyłu mocy czynnej. Ciężkie zwarcia grożą nie tylko utratą synchronizmu, ale nawet poważnymi następstwami dla turbogeneratorów z uwagi na drgania mechaniczne wałów. Z tego powodu nie stosuje się SPZ trójfazowego do eliminacji tych zwarć.

Do wykrywania ciężkich zwarć są stosowane następujące kryteria: 
 otwarcie wyłącznika eliminującego bliskie zwarcie,
 wydatne zmniejszenie się składowej zgodnej napięcia w wybranym punkcie węzłowym systemu w pobliżu generatorów synchronicznych.
Działanie urządzeń zapobiegającymi skutkom ciężkich zwarć polega na bardzo szybkim zdalnym, wyłączeniu z pracy odpowiednio wybranego generatora synchronicznego lub grupy tych generatorów bezpośrednio po stwierdzeniu wystąpienia zwarcia. Zakres tych działań zależy od ciężkości i czasu trwania zwarcia.

Bibliografia 
 Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, t. I-III, Warszawa 1979, 1985, 1987.

Zwarcia